Wolgensinger ist der Familienname der folgenden Personen:
 Michael Wolgensinger (1913–1990), Schweizer Fotograf und Reporter
 Luzzi Wolgensinger (1915–2002), Schweizer Fotografin